

Sigle 
 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Partito Socialista Unificato di Germania, partito politico della Repubblica Democratica Tedesca
 Surface-conduction electron-emitter display – tecnologia per schermi televisivi
 Spectral energy density – inglese per densità spettrale di energia, in teoria dei segnali
 Spectral energy distribution – (inglese per distribuzione spettrale di energia) in radioastronomia, un modo per classificare le sorgenti astronomiche

Archeologia 
 Heb-Sed – antica festa egiziana

Codici 
 SED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sedom Hashnayim (Israele)
 sed – codice ISO 639-3 della lingua sedang

Informatica 
 sed – comando Unix per effettuare semplici modifiche a uno o più file testuali
 sed – Self-encrypting drive (Hard disk in grado di crittografare automaticamente i dati contenuti al suo interno mediante un proprio dispositivo hardware integrato)

Musica 
 Sed – album discografico dei Callejeros del 2001

Persone 
 Alberto Sed (1928-2019) – reduce italiano dell'olocausto

Altri progetti